Hebrew è un blocco Unicode. È costituito da 87 caratteri compresi nell'intervallo U+0590-U+05FF.

Comprende i simboli dell'alfabeto ebraico ed è basato su ISO 8859-8.

Tabella

Tabella compatta di caratteri

Bibliografia

Voci correlate 
 Alfabeto ebraico

Unicode